Kovasmalt egy nagyon gazdag történetű gyár, amelyet a '90-es évek végén szüntettek meg.

Termékek 

 Kályhák

A kályhagyártásnak még mindig nagy szerepe van a füleki iparban.Ma ezt az iparágat a THORMA Výroba k.s.
Műveli.A Kovosmalt idejében a gyár a világ valamennyi országába importált.

 Katonai Cikkek

A haditermelés is népszerű volt.Gyártottak itt pl.Rádiós kocsikat és kulacsokat.A haditermelést szerencsére likvidálni tudták.
A haditermelés visszaszorítását főleg Hulita Vilmosnak köszönhetjük,aki megpróbálta a haditermelést kiváltani különféle
háztartási cikkekkel,mint pl.Kályha,Vasaló stb...

 Háztartási cikkekk

Hulita Vilmosnak köszönhetően a haditermelés kiszorult.A gyárban különféle cikkeket kezdtek gyártani,mint pl.Kályha,Vasaló 
Daráló,Tűzhely,Zománcozott tányérok és egy különleges terméket amit még eddig nem nagyon ismertek a környéken:Fagylaltkészítőt.

Források 

THORMA Výroba k.s.
 https://web.archive.org/web/20131029020303/http://www.filakovo.sk/

 
Szlovákia cégei